La plaine d'Undine (désignation internationale : Undine Planitia) est une plaine située sur Vénus dans le quadrangle de Guinevere Planitia. Elle a été nommée en référence à Undine, nymphe d'eau, sirène lituanienne.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des caractéristiques géologiques de Vénus
 Quadrangle de Guinevere Planitia
 Géographie de la planète Vénus

Planitia sur Vénus
Quadrangle de Guinevere Planitia